Totomi (provincie) (Tōtōmi Province), tegenwoordig Shizuoka Prefectuur genoemd
Totomi (spel), spel van Rovio Entertainment